«Нахальный джентльмен» (, альтернативные названия — Charlie at the Races / Some Nerve) — короткометражный немой фильм Чарльза Чаплина. Премьера состоялась 29 октября 1914 года.

Сюжет 
Герой Чаплина стремится проникнуть на гоночный трек, чтобы посмотреть соревнования. Однако пройти без билета не так-то просто. В конце концов, он объединяется с таким же любителем гонок мистером Эмброузом и пролазит (не без приключений) внутрь через дыру в заборе.

В ролях 
 Чарли Чаплин — любитель гонок
 Мэйбл Норманд — Мейбл
 Честер Конклин — мистер Морж, друг Мейбл
 Мак Суэйн — мистер Эмброуз
 Филлис Аллен — флиртующая женщина
 Эдгар Кеннеди — полисмен
 Элис Дэвенпорт — управляющая баром

Ссылки 
 
  
 Фильм в интернет-архиве

Кинокомедии 1914 года
Кинокомедии США
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США